Arbesi – abitanti di Arba
Arbesi – abitanti di Arbe (città)